Brandstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Brandstrup (Hjortshøj Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hjortshøj Sogn, Aarhus Kommune
 Brandstrup (Nørre Aaby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nørre Aaby Sogn, Middelfart Kommune
 Brandstrup (Tersløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tersløse Sogn, Sorø Kommune
 Brandstrup (Tirsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tirsted Sogn, Lolland Kommune
 Brandstrup (Vindum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vindum Sogn, Viborg Kommune